Рейхстаг ( від  «держава» і  «засідати») — колективний дорадчий і законодавчий орган в німецьких та австрійських землях. Будівлю парламенту також названо рейхстагом.
 Рейхстаг — дорадчий орган
 Рейхстаг (Священна Римська імперія) — вищий станово-представницький орган Священної Римської імперії;
 Рейхстаг (Німецька імперія) — парламент у кайзерівській Німеччині (1871–1918 років);
 Рейхстаг (Веймарська республіка) — парламент у Веймарській республіці, а також формально у Третьому рейху (1918–1945 років);
 Рейхстаг (Північнонімецький союз) нім. — Парламент Північнонімецького союзу;
 Рейхстаг (будівля) — знаменита будівля Берліна, де нині проходять засідання Бундестагу.